Сокращение B9 может означать:
 Витамин B9 — Фолиевая кислота.
 Сокращённое название автомобиля B9 — Subaru Tribeca.
 Обозначение автомобиля B9 — Peugeot Tepee, Citroen Berlingo.